Hay (rivier in West-Australië), rivier in West-Australië
 Hay (rivier in het Noordelijk Territorium), rivier in het Noordelijk Territorium in Australië
 Hay (rivier in Canada), rivier in Canada